4. ŽNL Koprivničko-križevačka je nanovo, nakon što je ukinuta 2009. godine, pokrenuta u sezoni 2017./18. kao liga osmog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva, te se u njoj natječe 11 klubova. Prvak je postao "Čvrstec" iz Svetog Petra Čvrsteca.

Sudionici 
 Bilogora Gornja Velika  
 Bušpan Kozarevac 
 Čvrstec (Sveti Petar Čvrstec) 
 Jadran-Galeb Koledinec 
 Mladost Veliki Raven  
 Polet Glogovnica (Donja Glogovnica)  
 Prigorje Sveti Petar Orehovec  
 Radnički Križevci  
 Rasinja 
 Udarnik Zablatje  
 Zagorec Koprivnica

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
{| class="wikitable"  style="font-size: 85%; text-align: center"
!kratica !!klub !!BIL !!BUŠ !!ČVR !!JAG !!MLA !!POL !!PRI !!RAD !!RAS !!UDA !!ZAG 
|-
|BIL ||align="left"|Bilogora Gornja Velika 
|bgcolor="gainsboro"| ||3:0 ||2:7 ||2:3 ||1:0 ||1:2 ||1:3 ||1:1 ||1:4 ||2:2 ||2:3 
|-
|BUŠ ||align="left"|Bušpan Kozarevac 
|0:2 ||bgcolor="gainsboro"| ||0:5 ||1:1 || 0:0 ||2:1 ||2:3 ||1:0 ||0:0 ||1:1 ||1:3 
|-
|ČVR ||align="left"|Čvrstec (Sveti Petar Čvrstec) 
| 1:0 ||6:0 ||bgcolor="gainsboro"| ||1:0 ||3:1 ||5:0 ||3:1 ||3:1 ||3:0 ||5:1 ||2:1 
|-
|JAG ||align="left"|Jadran-Galeb Koledinec 
|6:3 ||7:2 ||1:5 ||bgcolor="gainsboro"| ||4:3 ||2:0 ||0:1 ||1:3 ||2:0 ||4:1 || 1:2 
|-
|MLA ||align="left"|Mladost Veliki Raven 
|1:0 ||2:1 ||1:6 || 2:2 || bgcolor="gainsboro" |  ||6:2 ||1:5 ||4:4 ||1:2 ||4:0 ||2:4 
|-
|POL ||align="left"|Polet Glogovnica 
|5:0 ||0:2 ||2:7 ||1:5 ||0:4 || bgcolor="gainsboro" | ||1:2 ||3:3 || 2:6 ||4:5 ||2:6 
|-
|PRI ||align="left"|Prigorje Sveti Petar Orahovec 
|3:0 ||3:0 || 3:3 ||4:1 ||5:0 ||7:1 ||bgcolor="gainsboro"| ||0:4 ||2:2 ||0:1 ||4:3 
|-
|RAD ||align="left"|Radnički Križevci 
|2:0 ||8:0 ||0:2 ||5:0 ||6:2 ||4:0 ||1:1 ||bgcolor="gainsboro"| ||2:2 || 4:0 ||5:1 
|-
|RAS ||align="left"|Rasinja 
|4:0 ||3:1 ||2:2 ||1:1 ||8:0 ||8:0 ||2:3 || 4:0 || bgcolor="gainsboro" |  ||2:0 ||2:1 
|-
|UDA ||align="left"|Udarnik Zablatje 
|4:0 || 0:0 ||0:1 ||1:4 ||5:4 ||2:2 ||1:0||1:1 ||1:4 ||bgcolor="gainsboro"| ||1:3 
|-
|ZAG ||align="left"|Zagorec Koprivnica  
|2:1 ||8:0 ||1:1 ||1:1 ||5:1 ||5:1 || 4:0 ||3:0 ||1:1 ||2:0 || bgcolor="gainsboro" | 
|-
!colspan="13"|
|-
|colspan="13" align="left"|<small> podebljan rezltat' - igrano u prvom dijelu lige (1. – 11. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo)
|}Ažurirano 11. lipnja 2018. '' 
 Izvori:

Povezani članci 
 4. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 Četvrta županijska nogometna liga 
 1. ŽNL Koprivničko-križevačka 2017./18. 
 2. ŽNL Koprivničko-križevačka 2017./18.
 3. ŽNL Koprivničko-križevačka 2017./18.

Vanjske poveznice  
 ŽNS Koprivničko-križevački
 ns-kckz.hr, 4. ŽNL Koprivničko-križevačka, rezultati i ljestvica

Izvori 
 
 ns-kckz.hr, 4. ŽNL Koprivničko-križevačka, rezultati i ljestvica, pristupljeno 20. siječnja 2018. 
 ns-kckz.hr, dokumenti i glasnici, pristupljeno 20. siječnja 2018. 
 drava.info, KAKO ĆE IZGLEDATI ŽUPANIJSKE LIGE: Pogledajte tko će igrati u Prvoj, Drugoj, Trećoj i Četvrtoj ŽNL, objavljeno 7. lipnja 2017., pristupljeno 20. siječnja 2018. 
 klikaj.hr, PLENUM KLUBOVA: Pogledajte raspored Treće i Četvrte ŽNL podravsko-prigorske, na utakmice se uvode delegati , objavljeno 21. srpnja 2017., pristupljeno 27. siječnja 2018. 
 ns-kckz.hr, Službeno glasilo NS KKŽ, 24. 22/2018, objavljeno 13. lipnja 2018., preuzeto 24. lipnja 2018. 
 

 

2017./18.
Koprivničko-križevačka-4